Duran Cetin est un écrivain turc né le  à Apasaraycık, un village du district de Çumra, dans la province de Konya (Anatolie centrale).

Biographie
En 1986, il obtient un diplôme de la faculté de théologie à l'université Selçuk de Konya.

Les journaux régionaux et revues littéraires publient ses articles et ses nouvelles.

Son premier livre, "Un tour de l'amour" (Bir Adım Ötesi) est publié en 2002.

Les romans de Çetin sont axés sur la culture islamique et la conception morale de la vie. 

Ses différents livres, "Waiting" (Bekleyiş), "Pursuit Aventure"  (Macera Peşinde) et "One City Sip"  (Bir Yudum Şehir), sont imprimés, diffusés, vendus et désignés comme livres pour les élèves des écoles primaires.

"La culture est notre monde", une émission de télévision à laquelle il participe, est sélectionnée comme meilleure émission de journalisme de l'année 2010.

Livres
Voici la liste de ses productions en langue turque :

Romans
 Bir Adım Ötesi, İstanbul, 2002, 
 Yolun Sonu, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, İstanbul, 2010,
 Cüneyt,Beka Yayınları, İstanbul, 2012,
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Yayınları, İstanbul, 2012
 Muhteşem Yükseliş, Karatay Akademi Yayınları, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Yayınları, İstanbul, 2013

Nouvelles 
 Bir Kucak Sevgi, İstanbul, 2000, 
 Güller Solmasın, İstanbul, 2000, 
 Kırmızı Kardelenler, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, İstanbul, 2006, 
 Gözlerdeki Mutluluk, İstanbul, 2007, 
 Minik Göl, Konya, 2009, 
 Büyük Ödül, İstanbul, 2009, 
 Balkondaki Adam, İstanbul, 2009, 
 Kül Yığını, İstanbul, 2010,
 Bekleyiş "Waiting", 2011,
 Bir Yudum Şehir "One City Sip", 2011,

Fable
 Gökkuşağı Yolculuğu, İstanbul,2010
 Macera Peşinde "Pursuit Aventure",2011

Voir aussi

Liens externes
 Site officiel de l'écrivain
 Duran Çetin gewidmete Webseite
 beyazgazete 
kim kimdir 
 Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi) 
 Balkondaki Adamın Öyküsü 

Naissance à Konya
Naissance en février 1964
Étudiant de l'université Selçuk
Écrivain turc